Plusieurs personnes portent le prénom Karl et le nom Wilhelm : 
 Karl Wilhelm (né le  à Schmalkalden et mort le  à Schmalkalden) était un chef de chorale allemand. Il est connu en tant que compositeur du chant patriotique Die Wacht am Rhein.
 Karl Wilhelm (1848–1933) est un botaniste et mycologue allemand, dont l’abréviation botanique standard est K.Wilh.
 Karl Wilhelm né à Lichtental, Roumanie, , est un facteur d'orgue situé à Saint-Hilaire, au Québec.

Voir aussi les personnes qui portent les prénoms Karl Wilhelm : 
 Karl Wilhelm von Nägeli
 Karl Wilhelm von Finckenstein
 Karl-Wilhelm Naundorff
 Karl Wilhelm Philipp von Auersperg
 Karl Wilhelm Feuerbach
 Karl Wilhelm Salice-Contessa
 Karl Wilhelm Reinmuth
 Karl Wilhelm von Tschirschky
 Johann Karl Wilhelm Illiger
 Karl Wilhelm Gottlob Kastner
 Karl Wilhelm Gropius
 Karl Wilhelm Friedrich Kohlrausch
 Karl Wilhelm von Willisen
 Karl Wilhelm Borchardt
 Karl Wilhelm Verhoeff
 Karl Wilhelm von Toll
 Wilhelm Karl von Haidinger
 Karl Wilhelm Ramler
 Karl-Wilhelm von Schlieben
 Karl Wilhelm Bouterwek
 Karl Wilhelm Ferdinand von Funck
 Karl Wilhelm Fricke
 Karl Wilhelm von Dalla Torre
 Karl von Bülow Karl Wilhelm Paul von Bülow
 Karl Wilhelm Ludwig Bruch
 Karl Wilhelm Dindorf